Carlos Uzêda é um cantor de música popular brasileira.

Discografia 
”Fino trato”

Cantores do Rio de Janeiro (estado)